Jméno a příjmení Antonín Straka má více nositelů:

 Antonín Straka (odbojář) (1906–1945) – pedagog a účastník protinacistického odboje na východní Moravě
 Antonín Straka (politik) (1834–???) – český politik z Vysočiny, starosta Dolní Bobrové, zemský poslanec

 podobné jméno
 Anton Straka (1942–2012) – slovenský básník a spisovatel, politik HZDS a DEÚS